Клю́ев — русская фамилия. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии. Также топоним.

Клюев 
 
 Клюев, Андрей Петрович (род. 1964) — украинский политик.
 
 Клюев, Борис Владимирович (1944—2020) — советский и российский актёр, театральный педагог.
 Клюев, Василий Кузьмич (1922—1972) — Герой Советского Союза.
 
 
 Клюев, Евгений Васильевич (род. 1954) — советский поэт, прозаик и драматург, переводчик, журналист, художник.
 Клюев, Константин Иванович (1920—2009) — советский сварщик-рационализатор производства в системе химической промышленности, Герой Социалистического Труда.
 
 Максимилиан (Клюев) (в миру — Клюев, Максим Валерьевич; род. 1971) — епископ Братский и Усть-Илимский.
 Клюев, Митрофан Алексеевич (1848—1924) — голова города Липецка (1903—1917).
 Клюев, Михаил Михайлович (род. 1960) — и. о. министра внутренних дел Украины.
 Клюев, Николай Алексеевич (1884—1937) — русский поэт.
 Клюев, Николай Алексеевич (1859—1921) — русский генерал-лейтенант.
 Клюев, Павел Николаевич (1891—1938) — деятель ВКП(б), Председатель Исполнительного комитета Куйбышевского городского Совета.
 Клюев, Пётр Николаевич (1922—1950) — Герой Советского Союза.
 Клюев, Сергей Петрович (род. 1969) — украинский промышленник и политик.



Топоним 
 Клюев — хутор, Зерноградский район, Ростовская область.

См. также

Примечания